In and Out of Love – singolo di Diana Ross & The Supremes del 1967
 In and Out of Love – singolo degli Imagination del 1981, dall'album Body Talk
 In and Out of Love – traccia dell'album Heavy Pettin degli Heavy Pettin del 1983
In and Out of Love – singolo dei Bon Jovi del 1985, dall'album 7800° Fahrenheit
In and Out of Love – album di Cheri Dennis del 2007
In and Out of Love – singolo di Armin van Buuren featuring Sharon den Adel del 2008, dall'album Imagine